Sezona 2018. je bila 69. sezona svjetskog prvenstva Formule 1.

Vozači i konstruktori

  TAG Heuer je rebrandirani Renaultov motor, koji je Red Bull nadmetnuo zbog sponzorskih razloga.

Ostali vozači 

 Vozači su nastupali na prvom slobodnom treningu u petak.

Promjene u Formuli 1

Vozačke promjene uoči početka sezone
 Nakon 15 sezona provedenih u Formuli 1, Felipe Massa neće voziti ove sezone, a Brazil prvi put nakon 1969. neće imati svoga vozača u Formuli 1. Umjesto Masse, za Williams će voziti Sergej Sirotkin.
 Carlos Sainz će ove sezone voziti sve utrke za Renault, nakon što je prošlu sezonu započeo u Toro Rossu, a pred kraj sezone odvezao četiri utrke za Renault. 
 Pierre Gasly i Brendon Hartley su potvrđeni kao stalni vozači za Toro Rosso, nakon što su prošle sezone odvezli par utrka za tu momčad pred kraj sezone.
 Charles Leclerc će voziti za Sauber umjesto Pascala Wehrleina.

Momčadske promjene uoči početka sezone 
 Nakon tri sezone, McLaren je raskinuo suradnju s Hondom, te će od ove sezone koristi Renaultove motore.
 Toro Rosso će, nakon što je potpisao trogodišnji ugovor, od ove sezone koristiti Hondine motore.
Od ove sezone, Aston Martin postaje naslovni sponzor Red Bulla.

Kalendar

Kalendarske promjene uoči početka sezone 
 Velika nagrada Kine i Velika nagrada Bahreina su zamijenili mjesta ove sezone.
 Velika nagrada Azerbajdžana održat će se u travnju, dok će Velika nagrada Rusije ugostiti Formulu 1 u rujnu.
 Velika nagrada Malezije neće biti u kalendaru za ovu sezonu nakon zajedničke odluke šefova utrke koji su odlučili ranije prekinuti ugovor s Formulom 1.
 Nakon 2008. u kalendar Formule 1 vraća se Velika nagrada Francuske.
 Nakon godinu dana pauze, u kalendar se vraća Velika nagrada Njemačke.

Tehničke specifikacije 

 Ove sezone zabranjuje se korištenje 'peraja' koje su uzdužno dijelile pokrov motora kao i T-krila koja su se 2017. koristile zbog rupe u tehničkom pravilniku.
 McLaren Applied Technologies je od ove sezone službeni dobavljač senzora za tlak i temperaturu za F1 motore nakon što osvojili FIA-in natječaj.
 FIA je potvrdila korištenje halo sustava zaštite kokpita za ovu sezonu. Iako je dizajn halo sustava određen pravilima, momčadi će smjeti koristiti vlastite inačice aerodinamičkih pokrova koji će pomoći usmjeriti zračnu struju prema usisniku zraka iznad vozačeve glave.
Zbog halo zaštite ukupna minimalna težina bolida s vozačem porasla je za 6 kg, na ukupno 734 kg, ali halo sustav bolid će otežati i do 14 kg što će momčadima otežati spuštanje težine ispod granice kako bi balastom dopunili težinu do minimalnih 734 kg.

Sportski pravilnik
Ove sezone vozači će smjeti koristiti po samo tri motora, tri MGU-H i tri turbo punjača, ali i samo dva MGU-K, dva spremnika energije i dvije kontrole elektronike u cijeloj sezoni od 21 utrku. 
Svaki vozač koji na nekoj utrci dobije 15 ili više mjesta kazne startat će utrku sa začelja poretka, a ako ih više dobije istu kaznu, poredat će ih se po redoslijedu kojim su dobili kaznu.
Pirelli je za ovu sezonu proširio paletu guma za suho koja će sad imati čak sedam različitih guma, a nove komponente su superhard i hypersoft.

Gume

Testiranja 
Predsezonsko testiranje održano je na stazi Barcelona. Testiranje prvog tjedan održano je u periodu od 26. veljače do 1. ožujka, dok je testiranje drugog tjedan održano od 6. ožujka do 9. ožujka.

Daniel Ricciardo je završio prvi dan predsezonskih testiranja na vrhu poretka nakon što je u jutarnjem dijelu odvozio 1:20.179 na medium gumama što je i ostalo najbolje vrijeme dana. Ricciardo je bio ujedno i jedini vozač koji je odvozio više od sto krugova. Sebastian Vettel odvozio je najbrže vrijeme drugog dana testiranja nakon što je na soft gumama odvozio najbrži krug 1:19.673. u izuzetno hladnim uvjetima u Španjolskoj. Uvjeti su u 10 sati bili vrlo hladni uz temperaturu zraka od 0.6 ºC, ali sunce je izašlo i staza se ugrijala na 7.8 ºC. Vozači su dotad pretežno koristili intermediate i wet gume iako je staza bila suha jer gume za suho na tim temperaturama nije bilo moguće ugrijati na radnu temperaturu. Vremena su nakon podneva počela značajno padati pa je sve više vozača izašlo na stazu na gumama za suho. Treći dan predsezonskih testiranja u Barceloni obilježio je snijeg koji je padao više od pola dana, a kasnije ga je zamijenila kiša uz i dalje izuzetno niske temperature, a jedini vozač s mjerenim vremenom bio je Fernando Alonso. Zbog snijega u jutarnjem dijelu, start je pomaknut za tri sata, a tijekom cijeloga dana samo je pet vozača izlazilo na stazu. Lewis Hamilton je u prva tri dana odvozio samo 25 krugova nakon što je drugog dana bolid potpuno prepustio momčadskom kolegi Valtteriju Bottasu, a četvrtog dana je nastupio u poslijepodnevnom dijelu i vozio samo na medium gumama, te odvozio najbrže vrijeme. 

Vettel je odvozio najbrže vrijeme prvoga dana drugoga testa, a ukupno je odvozio čak 171 krug, najviše od svih vozača. Vettel je na medium gumama u jutarnjem dijelu odvozio 1.20.398 koje je ostalo najbolje vrijeme dana, a Bottas je bio drugi najbrži na soft gumama s dvije desetinke zaostatka. Ricciardo je šestog dana na najmekšim hypersoft gumama odvozio 1:18.047, sekundu brže od pole positiona 2017. i tri i pol desetinke brže od Hamiltona u Mercedesu na korak tvrđim ultrasoft gumama. Ferrari do sedmog dana nije koristio najmekše komponente guma, ali Vettel je u jutarnjem dijelu isprobao supersoft i hypersoft i nekoliko puta rušio rekord staze. Najbrže vrijeme 1:17.182 postavio je na hypersoftu. Sve momčadi osim Red Bulla i Mercedesa su sedmog dana popravile svoja najbolja vremena, dok su te dvije momčadi bile usredotočene na duže dionice i tvrđe komponente guma. Kimi Räikkönen odvozio je drugo najbrže vrijeme testiranja i najbrže vrijeme posljednjega dana na hypersoft gumama. Alonso je bio odvozio tek sedam krugova prije nego što je njegov McLaren ponovno stao na stazi, a nakon promjene motora, Španjolac je odvozio drugo najbrže vrijeme sa samo pola sekunde zaostatka.

Poslijesezonsko testiranje održano je 27. studenog i 28. studenog na stazi Yas Marina u Abu Dhabiju. 

Sebastian Vettel je bio najbrži prvog dana. Nijemac se izvrtio te oštetio zadnje krilo, no to ga nije zaustavilo u pohodu na najbrže vrijeme. Dosta je promjena bilo u vozačkim postavama. Lance Stroll odradio je test s Force Indijom, Lando Norris počeo je zagrijavanje s McLarenom, Pietro Fittipaldi vozio je za Haas, prvak Formule 2 George Russell za Williams te Sean Gelael u Toro Rossu, koji je odvozio najveći broj krugova, čak 150. Prvog dana se radilo na ispitivanju guma za sljedeću godinu, a momčadi su to ispitale metodom usporedbe aktualnih guma te novih mješavina koje će biti u upotrebi na gridu VN Australije 2019.

Charles Leclerc, novi Ferrarijev vozač za 2019., ostvario je najbrže vrijeme posljednjeg dana testiranja u 2018. Leclerc je vremenom 1:36.450 bio 1.7 sekundi sporiji od najbržeg vremena trkaćeg vikenda kojeg je postavio Lewis Hamilton u kvalifikacijama za VN Abu Dhabija, ali je zato bio 4 desetinke brži od momčadskog kolege Vettela koji je bio najbrži dan prije. Pierre Gasly je bio 1,5 sekundi sporiji od Leclerca, dok je Stroll odvozio treće vrijeme testiranja. Louis Deletraz prvi je put bio za volanom F1 bolida s Haasom te je postavio deveto vrijeme. Povratnik Daniil Kvjat u svojoj prvoj vožnji za Toro Rosso od svoje posljednje F1 utrke, VN SAD-a 2017. je bio najmarljiviji vozač dana s odvoženih 155 krugova.

Sistem bodovanja 
Sistem bodovanja u Formuli 1

Poredak

Vozači

Konstruktori 

Momčad Sahara Force India F1 Team je u kolovozu prestala postojati, a svu njihovu imovinu kupila je tvrtka Racing Point, koja se odlučila utrkivati pod imenom Racing Point Force India F1 Team. Kao posljedicu toga, FIA je konstruktoru Force India-Mercedes oduzela sve bodove osvojene od VN Australije do VN Mađarske.

Kvalifikacije

Statistike

Vodeći vozač i konstruktor u prvenstvu
U rubrici bodovi, prikazana je bodovna prednost vodećeg vozača / konstruktora ispred drugoplasiranog, dok je žutom bojom označena utrka na kojoj je vozač / konstruktor osvojio naslov prvaka.

Unutarmomčadski dvoboji

Izvori

Vanjske poveznice
 Službena stranica Formule 1 - formula1.com
 Formula 1 2018. Stats F1

 2018